Логоушка — название населённых пунктов в России:
 Логоушка — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Логоушка — деревня в Мишкинском районе Курганской области.